NGC 4779 (другие обозначения — UGC 8022, MCG 2-33-34, MK 781, ZWG 71.68, IRAS12513+0958, PGC 43837) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4779
Дева (созвездие)